Das Monte Carlo Masters 2002 war ein Tennisturnier, welches vom 15. bis 21. April 2002 im Monte Carlo Country Club, im französischen Roquebrune-Cap-Martin, in der Nähe von Monaco, stattfand. Es war Teil der ATP Tour 2002 und fand im Freien auf Sandplatz statt. Im laufenden Jahr war es das dritte von neun Turnieren der Tennis Masters Series.

Titelverteidiger im Einzel war der Brasilianer Gustavo Kuerten, der dieses Jahr nicht mitspielte. Nachdem der Setzlistenerste Lleyton Hewitt in der ersten Runde verlor, blieb der Setzlistenzweite und Spanier Juan Carlos Ferrero seiner Favoritenrolle gerecht und gewann das Turnier im Finale gegen seinen Landsmann Carlos Moyá. Es war der 6. Titel seiner Karriere und der zweite Masters-Titel nacheinander. Die Vorjahressieger des Doppels Jonas Björkman und Todd Woodbridge verteidigten als an fünf gesetzte Paarung erfolgreich ihren Titel. Sie schlugen im Finale die ungesetzten Paul Haarhuis und Jewgeni Kafelnikow. Letzterer stand bereits in seinem dritten Finale in Monte Carlo. Für Björkman und Woodbridge war es der vierte gemeinsame Titel.

Das Teilnehmerfeld der Einzelkonkurrenz bestand aus 64 Spielern, jenes der Doppelkonkurrenz aus 32 Paaren. Das Gesamtpreisgeld betrug 2.328.000 US-Dollar; die gesamten finanziellen Verbindlichkeiten lagen bei 2.950.000 US-Dollar.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Halbfinale, Finale

Obere Hälfte

Obere Hälfte 1

Obere Hälfte 2

Untere Hälfte

Untere Hälfte 1

Untere Hälfte 2

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks und Quellen 
 Turnierplan Einzel auf der ATP-Homepage (PDF)
 Turnierplan Doppel auf der ATP-Homepage (PDF)
 Turnierplan Einzel-Qualifikation auf der ATP-Homepage (PDF)

ATP Tour 2002
Tennisturnier in Roquebrune-Cap-Martin